Jean Dumont (editor) (1660-1726), editor francés;
Jean Dumont (historiador) (1923-2001), historiador francés;
 Jean Dumont (ciclista) (1943-)